«Сломленные» () — британская драма режиссёра Руфуса Норриса, экранизация одноименного романа Дэниела Клэя. Премьера фильма состоялась 17 мая 2012 года на Каннском кинофестивале, в России лента вышла 8 ноября 2012 года.

По собственным словам Клэя, его роман, в особенности персонажи, частично основан на бестселлере Харпер Ли «Убить пересмешника», но сюжетно с ним практически не связан.

Сюжет 
Девчонке по кличке Сканк (Вонючка) 11 лет. У неё диабет. Только начались летние каникулы, и дни её полны лёгких надежд. Но противный дядька из дома напротив избивает Рика, доброго, но очень ранимого соседского паренька, поскольку его дочь обвиняет Рика в изнасиловании. Мир вокруг стремительно рушится; Сканк ищет утешения в тихой дружбе с Риком, но запутывается окончательно.

В ролях

Критика 
Фильм в целом получил положительные отзывы от Internet Movie Database — 7,1/10, Rotten Tomatoes дал оценку 80 % на основе 5 отзывов от критиков и 96 % от зрителей.

Награды и номинации 
 2012 — две премии британского независимого кино за лучший британский независимый фильм и за лучшую мужскую роль второго плана (Рори Киннир), а также 7 номинаций: премия имени Дугласа Хикокса, лучшая режиссура (Руфус Норрис), сценарий (Марк О’Роу), актёр (Тим Рот), актёр второго плана (Киллиан Мерфи), многообещающий дебют (Элоиза Лоуренс), техническое достижение (Electric Wave Bureau за музыку).
 2012 — номинация на премию Европейской киноакадемии за европейское открытие года (Руфус Норрис).
 2012 — приз лучшему актеру (Тим Рот) на Стокгольмском кинофестивале.
 2012 — номинация на премию «Золотая лягушка» фестиваля операторского искусства Camerimage (Роб Харди, Руфус Норрис).
 2012 — приз за лучший международный фильм на Цюрихском кинофестивале.
 2012 — две номинации за лучший британский дебют (режиссёр — Руфус Норрис, актёр — Элоиза Лоуренс) на Лондонском кинофестивале.
 2012 — Гран-при Одесского международного кинофестиваля.

Примечания

Ссылки 
  
  
  

Фильмы-драмы Великобритании
Дебютные фильмы кинорежиссёров
Экранизации романов США
Фильмы на английском языке